In 2014 werd het 72ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 19 januari tot 6 april. Cuiabá werd de kampioen.

Eerste fase

Groep Noord

Groep Zuid

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Braziliaans competitievoetbal 2014